Berk, van (den) Berk bzw. de Berk ist der Familienname folgender Personen:
 Ata Berk (1923–1988), deutscher Jazzmusiker
 Bobby Berk (* 1981), amerikanischer Innenarchitekt und Reality-TV-Persönlichkeit
 Brent Berk (* 1949), US-amerikanischer Schwimmer
 Cem Berk (* 1990), deutscher Politiker (SPD)
 Christiaan Alphonsus van den Berk (1919–1979), niederländischer Slawist
 Dick Berk (1939–2014), US-amerikanischer Jazzmusiker 
 Ernest Berk (1909–1993), deutsch-britischer Tänzer und Komponist
 Ernst-Otto Berk (* 1952), deutscher Brigadegeneral
 Gerlinde Berk (* 1940), deutsche Politikerin
 Hans Lindemann-Berk (1922–1990), deutscher Unternehmer
 İlhan Berk (1918–2008), türkischer Dichter und Essayist
 Karl van Berk (1910–1998), deutscher Gewerkschafter und Landespolitiker (Nordrhein-Westfalen) (SPD)
 Lawrence Berk (1908–1995), US-amerikanischer Musiker
 Lotte Berk (1913–2003), deutsch-britische Tänzerin und Trainingstheoretikerin
 Lucia de Berk (* 1961), niederländische Kinderkrankenschwester und Opfer eines Justizirrtums
 Max Berk (1907–1993), deutscher Unternehmer
 Sander Berk (* 1979), niederländischer Triathlet
 Wilfried Berk (* 1940), deutsch-brasilianischer Klarinettist

Berk bezeichnet:
 Berk (Bernbeuren), Ortsteil der Gemeinde Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Berk (Dahlem), Ortsteil der Gemeinde Dahlem, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Berk (Einheit), eine veraltete Maßeinheit des Geopotentials

 Berk (Vorname), einen türkischen männlichen Vornamen (mit Namensträgern)

BERK steht als Abkürzung für:
 den Bund Evangelisch-reformierter Kirchen Deutschlands
 Berk, botanisches Autorenkürzel von Miles Joseph Berkeley 

Siehe auch:
 Dragons – Die Wächter von Berk
 Berck (Begriffsklärung), Berke, Berg (Begriffsklärung)

BERK